Радивоевич (, , ) — славянская фамилия.

Известные носители:
 Радивоевич, Бранко (род. 1980) — словацкий хоккеист.
 Радивоевич, Властимир (1888—1944) — сербский военный, участник обеих Балканских и обеих мировых войн.
 Радивоевич, Йованка (1922—1943) — югославская студентка, партизанка времён Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Радивоевич, Саша (род. 1979) — сербский футболист, вратарь.